Alynthor Magalhães Júnior
Antônio Carlos Magalhães Júnior
Raimundo Magalhães Júnior

Desambiguação